Hsiao Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiao Shui (vattendrag i Kina, Jiangxi), 
 Xiao Shui (vattendrag i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar